Lustsee ist der Name folgender Gewässer:

 Lustsee, einer der Osterseen im Landkreis Weilheim-Schongau in Oberbayern, siehe Osterseen.
 Lustsee (Langwedel), See auf dem Gebiet der Gemeinde Langwedel im Kreis Rendsburg-Eckernförde in Schleswig-Holstein